Para ver Liga de Futsal del Partido de la Costa

La Liga de Fútbol del Partido de la Costa es una "Liga Regional de Fútbol" en la Provincia de Buenos Aires en la República Argentina, tiene su sede en Calle 65 N° 64 de la ciudad de Mar del Tuyú cabecera del Partido de La Costa.

Su fundación fue el 20 de septiembre de 1980.

Su jurisdicción comprende al Partido de La Costa y al Partido de General Lavalle.

Historia

Inicios 
El primer torneo comenzó el 25 de abril de 1981 y participaron los 15 clubes fundadores. Dicha edición fue ganada por el Social Mar de Ajó.

La Liga de Fútbol del Partido de La Costa, fue en su origen una sub-sede de las reconocidas oficialmente por AFA, la Liga Dolorense y la Liga Madariaguense. Esta falta de independencia ante la AFA, no le permitía participar de manera directa en los torneos del interior, ni siquiera al campeón.

Sub-sede de la Liga Madariaguense y Dolorense 
Por eso, los clubes que contaban con mejores recursos empezaron a buscar nuevas plazas. Así, el Social Mar de Ajó en 1982 compitió de manera directa en la Liga Madariaguense, dejando la Liga de Fútbol del Partido de La Costa. Este ejemplo fue retomado en años posteriores por otros clubes, mayormente de la zona centro y norte, los cuales también dejaron la Liga de Fútbol del Partido de La Costa para ir a participar en la Liga Dolorense.

Otros clubes, con economías más austeras no pudieron emigrar y siguieron en la por entonces muy devaluada Liga de Fútbol del Partido de La Costa. Esto motivó que durante 4 años (entre 1990 y 1994) no se jugara en la Liga de Fútbol del Partido de La Costa, ya que los clubes que no habían emigrado a otras ligas no podían afrontar los gastos.

Los cambios vendrían en 1995, cuando la Liga de Fútbol del Partido de La Costa regresa a la actividad. En un principio se hicieron zonas combinadas con otras instituciones de ciudades vecinas como Pinamar y Villa Gesell, que también estaban afiliadas a la liga de Madariaga.

Más adelante, cuando la Liga de Fútbol del Partido de La Costa llegó a 12 clubes anotados (con la vuelta de varios clubes que habían emigrado), se hizo visible la necesidad de lograr la independencia de la Liga Madariaguense (la Liga de Dolores ya no tomaba decisiones sobre la sub-sede).

Independencia de la Liga y actualidad 
Así, se comienza a dialogar con el Consejo federal del Fútbol para conseguir la independencia de la Liga de Fútbol del Partido de La Costa y así ser reconocida como tal por la Asociación de Fútbol Argentino. Finalmente, con el guiño de los pares de las ligas dolorense y madariaguense, se logra la autonomía total el 21 de diciembre de 2005. Gracias a esto, la Liga de la Costa obtuvo algunos cupos para participar en el Federal Regional (Conocido en ese entonces como Torneo Argentino C)

A la fecha, la Liga de Fútbol del Partido de La Costa cuenta con la participación de 13 clubes en primera división, 10 de ellos con todas las categorías juveniles y otros 10 con categoría femenina

En el año 2017 por primera vez en su historia, la Liga de Fútbol del Partido de La Costa, es representada en el Torneo Federal B 2017 (hoy regional Federal) por El Porvenir, que consiguió el Ascenso por Mérito Deportivo al ser Finalista del Torneo Federal C 2017 donde cayo derrotado en un global de 4-3 frente a Club Atlético Huracán (Ingeniero White).

Equipos

Equipos participantes del Clausura 2019

Equipos fundadores

Equipos registrados

Torneos

Historial 

COPA 35º Aniversario Liga de La Costa

Palmarés

Véase también 

 Torneo del Interior
 Anexo:Ligas regionales de fútbol en Argentina
 Fútbol en Argentina

Referencias 

 
P
P